St. Boniface Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Boniface Roman Catholic Church (Detroit, Michigan), NRHP-ID 89000487
 St. Boniface Roman Catholic Church (Pittsburgh, Pennsylvania), NRHP-ID 81000525